

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ruskin – census-designated place della Contea di Hillsborough, Florida
 Ruskin – villaggio della Contea di Nuckolls, Nebraska

Persone 
 John Ruskin – scrittore, pittore, poeta e critico d'arte britannico